Bunz ist der Familienname folgender Personen:

 Agathe Bunz (1929–2006), deutsche Malerin und Fotografin
 Hans-Günther Bunz (* 1925), deutscher Komponist und Pianist
 Mercedes Bunz (* 1971), deutsche Kulturwissenschaftlerin und Journalistin
 Tyler Bunz (* 1992), kanadischer Eishockeytorwart
 Uwe Bunz (* 1963), deutscher Chemiker
 Werner Bunz (1926–2009), deutscher Künstler